Pérignac puede referirse a: 

 Pérignac, comuna francesa situada en Charente.
 Pérignac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.